La Belle Province est une périphrase utilisée pour désigner la province canadienne du Québec.
 La Belle Province est une chaîne de restauration rapide québécoise.
 La Belle Province est le  de la série de bandes dessinées Lucky Luke.